Facultatea de Administrație și Afaceri este una dintre facultățile Universității București.

Studii 
Domenii de licență: Administrație publică, Administrarea Afacerilor, Business Administration (Administrarea Afacerilor în limba engleză), Marketing și Cibernetică economică

Specializări de masterat: 

 Administrație publică
 Adminstrație Publică și Eficiența Sistemului Administrativ;
 Administrarea și Dezvoltarea Resurselor Umane;
 Administrarea Relațiilor Publice și Asistență Managerială;
 Administrarea Politicilor Publice în Uniunea Europeană;
 Managementul Crizelor;
 Managementul Achizițiilor Publice.
 Administrarea afacerilor
 Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii.
 Consultanță în Afaceri.
 Consultanță în Afaceri/Business Consulting (program cu predare în limba engleză.
 Behavioural Economics (program cu predare în limba engleză).
 Marketing
 Marketing strategic și managementul vânzărilor.

Legături externe
Strategia Facultatii de Administratie si Afaceri
Raport de autoevaluare 2019-2020

 
Fondări în 1999